Osoby o tym nazwisku:
 Boris Sagal – amerykański reżyser
 Katey Sagal – amerykańska aktorka, piosenkarka i pisarka